Урпо Корхонен (; 8 февраля 1923 года, Рауталампи — 10 августа 2009 года, Лахти) — финский лыжник, чемпион Олимпийских игр 1952 года. Сын писателя .

Карьера 
На Олимпийских играх 1952 года в Осло, стал олимпийским чемпионом в эстафетной гонке, в которой он бежал третий этап, уйдя на свой этап лидером с преимуществом от второго места в 2,5 минуты, он сохранил уверенное лидерство позволив, занимающем второе место норвежцам, сократить разрыв лишь на 10 секунд. В остальных гонках олимпийского турнира участия не принимал

На чемпионатах Финляндии побеждал дважды, оба раза в эстафете.

Кроме лыжных гонок занимался лёгкой атлетикой, специализируясь в беге на длинные дистанции. Лучший результат, 5-е место в беге на 10 000 метров на чемпионате Финляндии 1952 года.

После завершения спортивной карьеры работал лесником, так же писал книги в жанре военной фантастики. Его отец,  также был писателем.

Ссылки 
 

Лыжники Финляндии
Олимпийские чемпионы от Финляндии
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1952 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1952 года
Спортсмены нескольких видов спорта
Бегуны на длинные дистанции Финляндии
Писатели Финляндии